Josef-Schutz-Kirche  steht für
Josef-Schutz-Kirche (Breslau)
Josef-Schutz-Kirche (Krakau)